Бентонит — многозначный термин:

 Бентонит — природный глинистый материал, гидроалюмосиликат
 «Бентонит» — советский и армянский футбольный клуб